Тревражное — название нескольких населённых пунктов:
 Тревражное — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Тревражное — деревня в Городецком районе Нижегородской области.